Bevington ist der Name von

Personen:
 David Bevington (1931–2019), US-amerikanischer Professor der englischen Sprache und Literatur
 Jan Bevington Gillett (1911–1995), englischer Botaniker
 Helen Bevington (1906–2001), US-amerikanische Poetin und Prosa-Autorin
 L. S. Bevington (1845–1895), englische Dichterin
 Ryan Bevington (* 1988), walisischer Rugby-Union-Spieler

Ort:
 Bevington (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten